Просвјета може да се односи на:

 Просвјета или просвета, просвјећивање, образовање

или

 Српско културно друштво Просвјета, Загреб, Република Хрватска
 Српско културно-просвјетно друштво Просвјета, Вировитица, Република Хрватска
 Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, Источно Сарајево, Бијељина, Република Српска, БиХ
 Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, Сарајево, Федерација БиХ, БиХ

или
 
 Издавачко подузеће Просвјета, издавачка кућа у Загребу, Република Хрватска
 Просвета (издавачко предузеће), издавачка кућа у Београду, Република Србија